Schloss Steinbach heißen:
 Schloss Steinbach (Behamberg), ehemaliges Schloss in Badhof, Gemeinde Behamberg, Bezirk Amstetten Niederösterreich
 Schloss Steinbach (Gouvy), in der Gemeinde Gouvy, deutsch Geilich, Arrondissement Bastogne, Provinz Luxemburg, Belgien
 Schloss Steinbach (Göstling), ehemaliges Jagdschloss in Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Schloss Steinbach (Lohr am Main), revitalisiertes Barockschloss im Stadtteil Steinbach, Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schloss Steinbach (Bad Lausick)

Siehe auch:
 Burg Steinbach
 Burgstall Steinbach
 Burgruine Steinbach